Eurídice pode significar:

Mitologia grega 
 Eurídice, a ninfa e esposa de Orfeu, porque quem ele desceu ao Hades
 Eurídice (filha de Lacedemon), filha de Esparta, esposa de Acrísio e avó de Perseu
 Eurídice (esposa de Creonte), mãe de Hêmon
 Eurídice (filha de Anfiarau)
 Eurídice (filha de Pélope), esposa de Electrião e avó materna de Héracles
 Eurídice (filha de Clímeno), esposa de Nestor

Personagens históricos 
 Eurídice (mãe de Filipe II da Macedónia), mãe de Filipe II (o Grande)
 Cleópatra Eurídice da Macedônia, última esposa de Filipe II, inicialmente chamada de Cleópatra, teve seu nome mudado para Eurídice, nome da mãe de Filipe II
 Eurídice (filha de Antípatro), esposa de Ptolomeu I Sóter e mãe de Ptolemeu Cerauno
 Eurídice (esposa de Filipe III Arrideu) e filha de Cina, filha de Filipe II
 Eurídice (esposa de Ptolemeu IV Filopátor) e mãe de Ptolemeu V Epifânio, mencionada por Juniano Justino, provavelmente idêntica a Arsínoe, filha de Berenice, filha de Magas de Cirene.

Outros 
 Euridice (ópera), ópera de Jacopo Peri, baseada no texto de Ovídio

Ver também
 75 Eurydike
Desambiguação